

Aziende 
 Imperial – un'azienda italiana produttrice di elettronica di consumo.
 Imperial – marchio automobilistico del gruppo Chrysler
 Imperial – casa di distribuzione britannica degli anni dieci del Novecento
 Imperial Airways – compagnia aerea britannica del passato
 Imperial Automobile Company – casa automobilistica statunitense attiva dal 1908 al 1916
 Imperial Tobacco – multinazionale del tabacco
 Imperial Fashion – azienda italiana di abbigliamento con sede a Bologna

Geografia 
 Canada
 Imperial – città del Saskatchewan
 Cile
 Imperial – fiume
 Stati Uniti d'America
 Imperial – città della Contea di Imperial, California
 Imperial – census-designated place della Contea di Jefferson, Missouri
 Imperial – città della Contea di Chase, Nebraska
 Imperial – census-designated place della Contea di Allegheny, Pennsylvania
 Imperial – census-designated place della Contea di Pecos, Texas
 Imperial Valley – valle della California

Musica 
 Imperial – album di Robin Guthrie del 2003
 Imperial – album di Denzel Curry del 2016
 Imperial – album dei Soen del 2021
 Imperial Records – etichetta discografica statunitense

Altro 
 Imperial – whisky della Pernod Ricard
 Imperial – gioco da tavolo